Chris Durno (né le  à Scarborough, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons passées avec les Huskies de Michigan Tech dans la NCAA, il se joint aux Gladiators de Gwinnett en 2003-2004 pour y entreprendre sa carrière chez les professionnels. Il y joua trois saisons avant de percer dans la Ligue américaine de hockey.

Après trois autres saisons, il joua finalement ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey avec l'Avalanche du Colorado. Il y évolue toujours lors de la présente saison.

Le , il signe en tant qu'agent libre avec le Lightning de Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 24 || 1 || 1 || 2 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 35 || 9 || 6 || 15 || 46 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 36 || 7 || 8 || 15 || 48 || - || - || - || - || -
|- 
|2002-2003 || Huskies de Michigan Tech || NCAA || 35 || 5 || 11 || 16 || 60 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 68 || 20 || 26 || 46 || 46 || 13 || 7 || 5 || 12 || 10
|- 
|2004-2005 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 66 || 20 || 36 || 56 || 101 || 8 || 5 || 2 || 7 || 8
|-
|2005-2006 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 13 || 12 || 10 || 22 || 19 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Admirals de Milwaukee || LAH || 57 || 20 || 20 || 40 || 52 || 21 || 2 || 2 || 4 || 18
|-
|2006-2007 || Admirals de Norfolk || LAH || 22 || 4 || 1 || 5 || 61 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Pirates de Portland || LAH || 12 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Admirals de Milwaukee || LAH || 29 || 13 || 3 || 16 || 24 || 4 || 1 || 2 || 3 || 10
|- 
|2007-2008 || Rampage de San Antonio || LAH || 80 || 23 || 26 || 49 || 109 || 7 || 0 || 2 || 2 || 26
|-
|2008-2009 || Monsters du lac Érié || LAH || 76 || 18 || 27 || 45 || 131 || - || - || - || - || -
|- 
|2008-2009 || Avalanche du Colorado || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH || 17 || 10 || 8 || 18 || 20 || - || - || - || - || -
|- 
|2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH || 41 || 4 || 4 || 8 || 47 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2010-2011 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||73 ||19 ||17 ||36 ||120 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2011-2012 ||Checkers de Charlotte ||LAH ||53 ||5 ||7 ||12 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || AS Renon || Serie A || 22 || 12 || 10 || 22 || 40 || 7 || 3 || 3 || 6 || 6

| 43 || 4 || 4 || 8 || 47 || 1 || 0 ||0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en octobre 1980
Naissance à Scarborough (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur de l'AS Renon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)